Ви́ктор Ткаче́нко:
 Ткаченко, Виктор Александрович (род. 1939) — советский и российский дипломат.
 Ткаченко, Виктор Максимович (1939—2011) — советский и российский тренер.
 Ткаченко, Виктор Петрович (1943—2017) — советский и российский журналист, диктор и телеведущий.